Saint-Christaud (Alta Garona)
 Saint-Christaud (Gers)